US Open 2013 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 20 a 23 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

US Open 2013
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn